L'artère épigastrique profonde ou épigastrique inférieure  est un vaisseau sanguin de la paroi abdominale antérieure. 

Elle est issue de l'artère iliaque externe juste avant qu'elle passe sous le ligament inguinal et devienne l'artère fémorale. Elle se dirige ensuite vers la gaine du muscle grand droit homolatéral qu'elle pénètre. Elle poursuit ensuite son trajet ascendant dans la gaine, en arrière du muscle grand droit. Au niveau du thorax, elle va s'anastomoser avec l'artère thoracique interne homolatérale. On parle de la voie de Winslow, celle-ci permet la communication entre les artères subclavières et artères iliaques externes, cette voie est un élément de détour qui peut compenser une obstruction du carrefour aortique. Lors de son trajet elle s'anastomosera avec les branches ventrales des artères lombaires, l'artère obturatrice ainsi qu'avec les artères intercostales. Elle donnera aussi une branche pour le cercle artériel péri-ombilical.

Elle donne en collatérale l'artère crémasterique (vascularisation de la queue de l'epididyme)

Épigastrique profonde